Финал Кубка Испании по футболу 1982 года — 78-й финальный матч Кубка Испании, который прошел 13 апреля на стадионе Нуэво Хосе Соррилья в Вальядолиде. В финале Реал Мадрид обыграл Спортинг со счетом 2:1 и выиграл свой 15-й титул.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
 Отчет на rsssf.com
  Отчет на linguasport.com

1982
Матчи ФК «Реал Мадрид»
Футбол в Европе в 1982 году
Матчи ФК «Спортинг» Хихон
События 13 апреля
Апрель 1982 года
Спортивные соревнования в Вальядолиде
Спорт в Испании в 1982 году